Задача о рюкзаке (или ранце) — это одна из задач комбинаторной оптимизации. Название это получила от максимизационной задачи укладки как можно большего числа нужных вещей в рюкзак при условии, что общий объём (или вес) всех предметов, способных поместиться в рюкзак, ограничен. Поэтому у задачи существует несколько разновидностей.

Общим для всех видов является наличие набора из  предметов, с двумя параметрами — вес  и ценность .Есть рюкзак, определенной вместимости . Задача — собрать рюкзак с максимальной ценностью предметов внутри, соблюдая при этом весовое ограничение рюкзака. Обычно все параметры — целые, не отрицательные числа.

Рюкзак 0-1 () 
Это самая распространенная разновидность рюкзака. Пусть  принимает два значения: , если груз упакован, и  в противном случае, где . Задача:

максимизировать 

при наличии ограничения  на вместимость рюкзака.

Ограниченный рюкзак () 
Каждый предмет  может быть выбран ограниченное число раз. Задача:

максимизировать 

так, чтобы  выполнялось условие на вместимость

и  для всех .

Число  называют границей.

Неограниченный рюкзак (целочисленный рюкзак) () 
Каждый предмет  может быть выбран неограниченное число раз. Задача:

максимизировать 

так, чтобы  выполнялось условие на вместимость

и целое   для всех .

Рюкзак с мультивыбором () 

Все предметы  разделяют на  классов . Обязательным является условие выбора только одного предмета из каждого класса.  принимает значение только 0 и 1. Задача:

максимизировать 

так, чтобы  выполнялось условие на вместимость,

 для всех

Мультипликативный рюкзак () 
Пусть у нас есть  предметов и  рюкзаков (). У каждого предмета, как и раньше, есть вес  и ценность , у каждого рюкзака соответственно своя вместимость  при . . Задача:

максимизировать 

так, чтобы  выполнялось условие для всех ,

 для всех .

Многомерный рюкзак () 
Если есть более одного ограничения на рюкзак, например объем и вес, задачу называют m-мерной задачей о ранце. Например, для не ограниченного варианта:

максимизировать 

так, чтобы , 

и  для всех .

Квадратичная задача о рюкзаке () 
Квадратичная задача о ранце представляет собой модификацию классических задач о ранце с ценностью, являющейся квадратичной формой. Пусть  - вектор, задающий, сколько экземпляров каждого предмета окажется в рюкзаке. Задача:

максимизировать 

при условиях  , , или

минимизировать 

при условиях  , .

При этом  — неотрицательно определенная матрица размера ,  задаёт ограничения на количество предметов.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на английском языке

Ссылки 
 Алгоритм рюкзака

Прикладная математика
Рюкзаки